Маг може бити:

 Маг, множина су 
 Маг (Сибињ), насеље у округу Сибињ, Румунија
 Маг (Баланкан), насеље у општини Баланкан, Мексико
 Маг (музичка група), српска музичка група

Види још 

 Маги (вишезначна одредница)